Hershkowitz ist der Familienname folgender Personen:

 Noah Hershkowitz (1941–2020), US-amerikanischer Physiker
 Sara Hershkowitz (* 1960), US-amerikanische Opernsängerin (Koloratursopran)